Есколі́в-Сент-Камі́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на південний схід від Парижа, 120 км на захід від Діжона, 10 км на південь від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 284 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 732,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Есколів-Сент-Камій на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт 
 [ Розташування муніципалітету Есколів-Сент-Камій на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна